Turkis har flere betydninger:

Turkis (sten) – en smykkesten
Turkis (farve) – en farve, der også kendes som cyan